Villella ist der Familienname folgender Personen:
 Davide Villella (* 1991), italienischer Radrennfahrer
 Edward Villella (* 1936), US-amerikanischer Balletttänzer und Choreograf

Siehe auch:
 Vilella